Саленто:
 Саленто — историко-географическая область в итальянском регионе Апулия,
 Саленто — коммуна в итальянском регионе Кампания,
 Саленто — коммуна в Колумбии.